Volker Rödel ist der Name folgender Personen:

* Volker Rödel (Denkmalpfleger) (1941–2017), deutscher Denkmalpfleger
 Volker Rödel (Archivar) (* 1945), deutscher Archivar